«Монреаль Импакт» (, ) — бывший канадский футбольный клуб из города Монреаль, провинции Квебек. Выступал в Североамериканской футбольной лиге и в Первенстве Канады. В 2012 году, созданный на его основе клуб, вступил в высшую лигу MLS.

История 
Клуб был основан в 1992 году семьёй Сапуто для выступлений в American Professional Soccer League, де-факто высшей лиге США и Канады на тот период, на основе клуба Canadian Soccer League «Монреаль Супра». В 1994 году «Монреаль Импакт» стал чемпионом лиги, обыграв в финальном матче «Колорадо Фоксес». Сезон 1999 года в A-League, в которую в 1995 году была переименована APSL, «Импакт» пропустил вследствие конфликта между владельцами клуба и лигой. В 2000 году клуб вернулся в A-League. По ходу сезона 2001 Джоуи Сапуто стал единоличным владельцем клуба, который на тот момент оказался на грани банкротства. В 2002 году «Монреаль Импакт» был преобразован в некоммерческую организацию, совладельцами которой стали правительство Квебека, Hydro-Québec и сам Сапуто. В 2004 году, обыграв в финале «Сиэтл Саундерс», клуб стал чемпионом A-League, которая на следующий год была переименована в USL First Division. В 2008 году клуб выиграл инаугуральное Первенство Канады, и получил право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В 2009 году на матче «Монреаля» с мексиканской «Сантос Лагуной» в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2008/2009, который проходил на Олимпийском стадионе Монреаля, собрались рекордные для Канады 55571 зрителей. В ноябре 2009 года «Импакт» объявил о выходе из USL First Division и выступил одним из основателей новой Североамериканской футбольной лиги, которая должна была стартовать в 2010 году. Но новую лигу не санкционировала Федерация футбола США, и сезон 2010 клуб провёл во временной переходной лиге USSF Division 2 Professional League. 7 мая 2010 года комиссионер MLS Дон Гарбер объявил о присуждении 19-й франшизы лиги, которая должна была начать выступления с сезона 2012, Монреалю.

Стадион 
В 1993—2007 годах «Импакт» выступал на Complexe Sportif Claude-Robillard. В мае 2008 года клуб перебрался на только открытый «Стад Сапуто», изначально вмещавший 13 034 зрителей.

Состав на момент расформирования 
По состоянию на 25 сентября 2011 года

Список тренеров 
  Эдди Фирмани (1993)
  Валерио Гаццола (1994—1997)
  Пол Китсон (1998)
  Тассо Кутсукос (1998—2000)
  Зоран Янкович (2000)
  Валерио Гаццола (2000—2001)
  Боб Лилли (2002—2003)
  Ник Де Сантис (2004—2008)
  Джон Лимниатис (2008—2009)
  Марк Дос Сантос (2009—2011)
  Ник Де Сантис (2011, )

Статистика выступлений

Достижения 
 Чемпион первого дивизиона (APSL) (1): 1994
 Чемпион второго дивизиона (A-League, USL First Division) (2): 2004, 2009
 Commissioner’s Cup (Победитель регулярного чемпионата) (5): 1995, 1996, 1997, 2005, 2006
 Voyageurs Cup (Кубок Канады) (7): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Примечания 

Футбольные клубы Канады, прекратившие существование
Спортивные клубы Монреаля